Zakrzewski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zakrzewski (1856–1921), polnischer Wissenschaftler und Esperantist
 Bogdan Zakrzewski (1916–2011), polnischer Literaturwissenschaftler
 Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), polnischer Adeliger und Politiker
 Konstanty Zakrzewski (1876–1948), polnischer Physiker
 Martin Zakrzewski (* 1990), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Roman Xaver von Zakrzewski (1820–1891), preußischer Landrat und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Rüdiger Zakrzewski (* 1946), deutscher Politiker
 Zbigniew Zakrzewski (* 1981), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Zakrzewska, Sakrewski